Die Japan Super Series 2014 waren das sechste Turnier der BWF Super Series 2014 im Badminton. Es fand vom 10. bis zum 15. Juni 2014 in Shibuya im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Jan Ø. Jørgensen
  Kenichi Tago
  Tommy Sugiarto
  Son Wan-ho
  Nguyễn Tiến Minh
  Hu Yun

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Yihan
  Ratchanok Intanon
  Sung Ji-hyun
  Bae Yeon-ju
  Tai Tzu-ying
  Porntip Buranaprasertsuk
  Carolina Marín

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
  Chris Adcock / Andrew Ellis

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Chang Ye-na / Kim So-young
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Ko A-ra / Yoo Hae-won

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili
  Michael Fuchs / Birgit Michels

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com

2014
BWF Super Series 2014